Bässholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bässholmen (vid Bodö, Borgå), Nyland, 
 Bässholmen (vid Emaslö, Borgå), Nyland, 
 Bässholmen, en del av Siksala, Lovisa, Nyland, 
 Bässholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Stora Bässholmen
Lilla Bässholmen
Yttre Bässholmen
Inre Bässholmen
Bassholmen

Robotskapade Finlandförgreningar